Чамакуерос има више значења:

 Чамакуерос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чамакуерос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику